Nuevo San Juan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo San Juan, Villa Corzo, 
 Nuevo San Juan, Teopisca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar